

Розлин — місто, штат Південна Дакота
 Розлин — місто, штат Вашингтон|
 Розлин — селище, штат Нью-Йорк
 Розлин — невключена громада в містечку Абінгтон, округ Монтгомері, штат Пенсільванія